А́нна Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Анна Дмитриевна (1893—1979) — советская художница.
 Кузнецова, Анна Фёдоровна (род. 1940) — строитель, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Кузнецова, Анна Юрьевна (род. 1982) — заместитель председателя Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия». Примечания